Yashiro ist der Familienname folgender Personen:

 Akio Yashiro (1929–1976), japanischer Komponist und Hochschullehrer
 Yashiro Hirokata (1758–1841), japanischer Gelehrter
 Kazuo Yashiro (1930–1991), japanischer 
 Yashiro Rokurō (1860–1930), japanischer Admiral und Politiker
 Satoshi Yashiro (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Seiichi Yashiro (1927–1998), japanischer Dramatiker

Siehe auch:
 Yashiro (Klan)